L'Italie comporte de nombreux établissements désignés sous le nom de musée national d'archéologie (car traitant de l'archéologie sous l'autorité d'une région et situé dans une de ses villes principales) :
 Musée national d'archéologie d'Arezzo
 Musée national d'archéologie de Cagliari
 Musée national d'archéologie de Cerveteri
 Musée national d'archéologie de Chiusi
 Musée national d'archéologie de Cosa
 Musée national d'archéologie de Florence
 Musée national d'archéologie de Naples
 Musée national d'archéologie d'Orvieto
 Musée national d'archéologie de Paestum
 Musée national d'archéologie de Palestrina
 Musée national d'archéologie de l'Ombrie à Pérouse
 Musée national d'archéologie de Tarente
 Musée national d'archéologie de Tarquinia
 Musée national d'archéologie de Tuscania
 Musée national d'archéologie d'Urbisaglia
 Musée national d'archéologie de Viterbe
 Musée national d'archéologie de Vulci